Kolegialny organ władzy wykonawczej w państwach historycznych:
 Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego
 Rada Ministrów USRR

Określenie stosowane wobec rządów części państw współczesnych:
 Rada Ministrów Bhutanu
 Rada Ministrów Republiki Białorusi
 Rada Ministrów w Polsce
 Rada Ministrów Włoch

Inne:
 Rada Ministrów EWWiS – organ związany z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali
 Rada Ministrów Unii Europejskiej – określenie stosowane niegdyś wobec Rady Unii Europejskiej
 Rada Ministrów Spraw Zagranicznych – organ powołany po II wojnie światowej celem przygotowania regulacji pokojowych